Equilibrium peut faire référence à :

Cinéma 

 Equilibrium, un film américain de science-fiction de Kurt Wimmer sorti en 2002.

Série télévisée 

 Equilibrium, un épisode de Star Trek: Deep Space Nine.

Musique

Groupe 

 Equilibrium, un groupe de musique allemand de folk pagan metal.

Album 

 Equilibrium, album de Whitecross sorti en 1995 ;
 IX Equilibrium, troisième LP du groupe de black metal Emperor sorti le  ;
 Equilibrium, album de Crowbar sorti en  ;
 Equilibrium, deuxième album du guitariste québécois Erik Mongrain sorti en  ;
 Equilibrium, album de God Forbid sorti en  ;
 Equilibrium, album de Fergie Frederiksen sorti en 1999.

Event 

 Qlimax - Equilibrium, nom de la soirée Hardstyle de l'édition 2015, organisée par [Q-Dance].

Notes et références

Voir aussi 

 

Homonymie de titre